Альшаница — название населённых пунктов в России:

 Альшаница — бывшее село в Брянском районе Брянской области.
 Альшаница — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.

См. также 
 Ольшаница